Der Skisprung-Grand-Prix 2011 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Ski Jumping 2011) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 17. Juli und dem 3. Oktober 2011 an zehn verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Grand-Prix umfasst elf Einzel- und zwei Teamwettbewerbe, von denen 10 in Europa und 3 in Asien stattfanden. Erstmals wird es eine Polen-Tour geben.

Austragungsorte und Springen

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2011/2012
 Skisprung-Continental-Cup 2011/12

Weblinks 
 
 Nationenwertung (PDF; 70 kB)

Skisprung-Grand-Prix
Sportsaison 2011